Riionsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riionsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Riionsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar